Bánov se poate referi la:

 Bánov, comună în Cehia
 Bánov, comună în Slovacia